The New Butler – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The New Butler – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The New Butler – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
The New Butler – cortometraggio del 1914 diretto da Allen Curtis
The New Butler – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur D. Hotaling